«Chapa» puede hacer referencia a:
chapa, una lámina de metal que se utiliza para construcciones mecánicas;
chapa, término que se emplea en España y Sudamérica para referirse al tapón corona;
chapa, término que se emplea para designar un pin;
Juan Bautista de Chapa (1627-1695), conquistador y escritor de origen italiano; o a
Chapa, parroquia del municipio español de Silleda.